Коса може бити:

 Коса, длаке на глави
 Коса (оруђе), алатка за косидбу
 Коса (планинска), нагнута страна брда, косина, стрмина
 Коса (име), женско име (скраћено од Косана, Косанка)
 Коса (етничка група)
 Коса (језик)
 Коса (филм), филмски мјузикл редитеља Милоша Формана 
 Коса (позоришна представа), позоришна представа, мјузикл

или:

 Коса (Слуњ), насеље града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Коса Јањачка, насеље у општини Перушић, Лика, Република Хрватска
 Момчиловића Коса, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска
 Бежанијска Коса, градско насеље у општини Нови Београд, Град Београд, Република Србија
 Брђани Коса, насеље у општини Суња, Република Хрватска
 Батинова Коса, насеље у општини Топуско, Кордун, Република Хрватска
 Живковић Коса, насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Кнежевић Коса, насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Брезова Коса, насеље у општини Цазин, Цазинска крајина, Федерација БиХ, БиХ

или:

 Коса црта (/), интерпункцијски знак
 Береникина коса (сазвежђе), сазвјежђе
 Бојна коса, врста оружја
 Хипократ са Коса, старогрчки љекар

Види још 
 Косилица
 Косина
 Кос
 Косна